Olavi Salonen, athlète
 Olavi Salonen, ministre